Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o Stadion MOSiR («Estadio Municipal y Centro de Deportes y Recreación» en polaco) es el nombre que reciben en Polonia numerosos estadios deportivos de titularidad municipal. Algunos pueden tener otro nombre por razones de patrocinio o por homenaje a alguna personalidad.

 Estadio MOSiR de Bytów (), sede del Bytovia Bytów;
 Estadio MOSiR de Gdańsk (), anterior sede del Lechia Gdańsk;
 Estadio MOSiR de Lublin o Estadio MOSiR-Bystrzyca (), anterior sede del Motor Lublin;
 Estadio MOSiR de Mielec (), sede del Stal Mielec;
 Estadio MOSiR de Puławy (), sede del Wisła Puławy;
 Estadio MOSiR de Radlin (), sede del Górnik Radlin;
 Estadio MOSiR de Stalowa Wola (), sede del Stal Stalowa Wola;
 Estadio MOSiR de Wodzisław Śląski (), sede del Odra Wodzisław Śląski;
 Estadio MOSiR de Zielona Góra (), sede del Lechia Zielona Góra;

Véase también 

 Anexo:Estadios de fútbol de Polonia

Estadios de fútbol de Polonia